Громак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Громак, Валерий Иванович (род. 1950) — заведующий кафедрой механико-математического факультета, доктор физико-математических наук, профессор.
 Громак, Юрий Петрович (род. 1948) — советский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр, мастер спорта международного класса. См. также 
 Громаки — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области России.
 Громаков